Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1928 je peto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 11. in 17. februarjem 1928 v St. Moritzu, Švica, v štirih disciplinah v okviru Zimskih olimpijskih iger.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Rezultati smučarskih tekov
Rezultati nordijske kombinacije
Rezultati smučarskih skokov

1928
1928 v športu
Športne prireditve v Švici
Šport v St. Moritzu